La Martinica kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Martinica, Papantla, 
 La Martinica, Nautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar